Calle de la Florida puede hacer referencia a:
la calle Florida de la ciudad argentina de Buenos Aires;
la calle de la Florida de la ciudad española de Madrid, más conocida como «calle de Mejía Lequerica»; o a
la calle de la Florida de la ciudad española de Vitoria.